Minerva-Klasse steht für:

 Minerva-Klasse (1780), Klasse von vier 38-Kanonen-Fregatten der britischen Marine (1780–1828)
 Minerva-Klasse (1986), Klasse von acht Korvetten der italienischen Marine (1987–2019)